A Equipe Uruguaia representa o Uruguai na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Americana I.

Historia 
O Uruguai competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1972. Seus melhores resultados foi atingir a segunda rodada de (1972, 1976).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Uruguaia de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis